Maidenhead steht für:

 Maidenhead, Stadt in der Grafschaft Berkshire, England
 Maidenhead (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Maidenhead, den ursprünglichen Namen von Lawrenceville (New Jersey), Stadt in New Jersey, Vereinigte Staaten
 Maidenhead Locator, ein System zur Positionsangabe auf der Erdoberfläche, siehe QTH-Locator
 Maiden Head, Dorf in North Somerset, England